Blue Lake peut faire référence à:
 Blue Lake, lac australien
 Blue Lake (Alaska)
 Blue Lake, ville de Californie
 Blue Lake Records
 Le lac Blue, lac de Californie
Blue Lake (Tasman) dans le nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande
Blue Lake (Otago) dans le sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Voir aussi